Richard Wilson (1714–1782) – angielski malarz
 Richard Wilson (1759–1834) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Ipswich
  (1920–1987) – amerykański pisarz science fiction
 Dick Wilson, Richard Wilson (1933–2008) – amerykański zapaśnik
 Richard Wilson (ur. 1936) – szkocki aktor
 Richard Wilson (ur. 1956)– nowozelandzki piłkarz
 Richard Wilson (ur. 1984) – australijski aktor